Xostylus är ett släkte av kräftdjur. Xostylus ingår i ordningen gråsuggor och tånglöss, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Xostylus